Страдом () — городской район в Кракове (Польша).
 Страдом () — городской район в Ченстохове (Польша).
 Ченстохова-Страдом — ж/д станция в этом районе
 «Stradom S.A.» — предприятие в Польше.

 Страдомский — фамилия. Женская форма — Страдомская. Известные носители:
 Страдомский, Веслав (род. 1927) — польский историк кинематографа и реализатор фильмов.
 Страдомская, Елена Ивановна (1900—1959) — советский театральный режиссёр.